Sezon 1960/61 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 SO Montpellier
 FC Metz
 FC Sochaux-Montbéliard
 RC Strasbourg (Puchar Miast Targowych)

Najlepsi strzelcy 

1960 w piłce nożnej
1960 we Francji
1961 w piłce nożnej
1961 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji